Anápolis (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Goiás
 Anápolis (stad), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás